CASMAS (Coalizão contra a escravidão ou um grupo anti-escravidão em Mauritânia e Sudão), é um grupo de direitos humanos relacionados com o comércio de escravos árabes que dizem existir ainda hoje na República Islâmica da Mauritânia e República do Sudão. O director executivo da CASMAS é Samuel Cotton, o autor de um relato factual da escravatura na Mauritânia chamado "Silent Terror: A Journey into Contemporary African Slavery".

Abolicionismo da África